Guttenberg pode referi-se a:

 Guttenberg - vila na Baviera, Alemanha
 Guttenberg - vila em Nova Jérsei, Estados Unidos
 Guttenberg - vila em Iowa, Estados Unidos
 Karl-Theodor zu Guttenberg - político alemão
 Steve Guttenberg - ator estadunidense

Ver também
 Gutenberg
 Gutemberg
 Gutenberg

Desambiguação